Jednostki NUTS w Polsce – system statystycznych jednostek terytorialnych w Polsce stanowiący część standardu NUTS, zintegrowany z innymi jednostkami tego typu w Unii Europejskiej.

Historia 
Jednostki NUTS zostały formalnie wprowadzone w Polsce 26 listopada 2005 roku, zatem dopiero półtora roku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Odpowiadały one przyjętej wcześniej w Polsce Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Wprowadzono wówczas 6 jednostek na poziomie NUTS 1 (regiony), 16 jednostek na poziomie NUTS 2 (województwa) i 45 jednostek na poziomie NUTS 3 (podregiony). Podział na jednostki NUTS 1 i NUTS 2 początkowo nie ulegał zmianie, zmianie ulegał natomiast podział na jednostki NUTS 3: od 1 stycznia 2008 roku zwiększono liczbę tych jednostek do 66 (zmiana nastąpiła w 14 województwach), zaś od 1 stycznia 2015 roku zwiększono ich liczbę do 72 (zmiany w 6 województwach, w tym w dwóch polegające wyłącznie na zmianie przynależności powiatów do podregionu). Podział statystyczny Polski na wszystkich poziomach NUTS został natomiast zmieniony z dniem 1 stycznia 2018 roku – województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę statystyczną poziomu NUTS 2, zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne, liczbę jednostek poziomu NUTS 1 zwiększono do 7, a jednostek poziomu NUTS 3 do 73, jednocześnie zmieniono nazwę jednostek poziomu NUTS 1 na makroregiony, a jednostek NUTS 2 na regiony.

Podział statystyczny obowiązujący od 1 stycznia 2018 
Obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku podział terytorium Polski na jednostki NUTS wygląda następująco:
 NUTS 1 – makroregiony (grupujące województwa) – 7 jednostek
 NUTS 2 – regiony (województwo lub część województwa) – 17 jednostek
 NUTS 3 – podregiony (zgrupowanie kilku powiatów) – 73 jednostki

Podział statystyczny obowiązujący od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 
Obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku podział terytorium Polski na jednostki NUTS wyglądał następująco:
 NUTS 1 – regiony (grupujące województwa) – 6 jednostek
 NUTS 2 – województwa – 16 jednostek
 NUTS 3 – podregiony (zgrupowanie kilku powiatów) – 72 jednostki

Podział statystyczny obowiązujący od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2014 
Obowiązujący od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2014 roku podział terytorium Polski na jednostki NUTS wyglądał następująco:
 NUTS 1 – regiony (grupujące województwa) – 6 jednostek
 NUTS 2 – województwa – 16 jednostek
 NUTS 3 – podregiony (zgrupowanie kilku powiatów) – 66 jednostek

Podział statystyczny obowiązujący od 26 listopada 2005 do 31 grudnia 2007 

Obowiązujący od 26 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku podział terytorium Polski na jednostki NUTS wyglądał następująco:
 NUTS 1 – regiony (grupujące województwa) – 6 jednostek
 NUTS 2 – województwa – 16 jednostek
 NUTS 3 – podregiony (zgrupowanie kilku powiatów) – 45 jednostek

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Opis klasyfikacji NUTS w Polsce na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

Geokodowanie
Polityka regionalna Unii Europejskiej
Podział administracyjny Polski